Круто — пісня Аркадія Войтюка, випущена як сингл 13 грудня 2013 року. Автором слів і музики до нової пісні Аркадій виступив сам. Дана пісня є шостим синглом з дебютного альбому співака. За словами співака, головна ідея пісні є повністю запозиченою із життя, оскільки ця пісня розповідає про події, що відбуваються з кожним з нас. Пісня закликає слухачів не «копіювати» інших, а завжди залишатися собою, що і є круто. 6 грудня 2013 року співак завантажив у мережу офіційний відеокліп до пісні.

Відеокліп 

Відео було відзняте в одному з павільйонів Києва.

Саме відео стало другим офіційним кліпом (виключаючи акустичне відео до пісні «Лист солдата»). На відео показано як Аркадій Войтюк заходить до павільйону, де відбувалися зйомки, та починає виконувати пісню в оточенні танцівниць у різнокольорових костюмах та групи музикантів. У відео були використані спецефекти.

Примітки

Посилання 
 http://voytyuk.com/music.html 
 Офіційне відео 
 АРКАДИЙ ВОЙТЮК ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ НОВУЮ ВИДЕОРАБОТУ
 Аркадий Войтюк снял клип после «Новой волны» на песню «Круто»
 http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub453835 

Сингли 2013
Пісні 2013